Lapeyrouse (Ain)
Lapeyrouse (Puy-de-Dôme)
ook:
Lapeyrouse-Fossat,  Haute-Garonne
Lapeyrouse-Mornay,  Drôme